Der Kremlin Cup 2008 (, Transkription: Kubok Kremlja 2008) war die 13. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen im Olimpijski in Moskau, Russland. Es war als Turnier der Tier I Teil der WTA Tour 2008. Es fand gleichzeitig mit dem BGL Luxembourg Open 2008 in Luxemburg vom 4. bis zum 12. Oktober 2008 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski